Great North Road (deutsch: „Große Nordstraße“) ist der Name folgender Straßen:

 Great North Road (Australien), Straße in New South Wales
 Great North Road (Großbritannien), Fernstraße in England und Schottland
 Great North Road (Sambia), Straße in Sambia